Praia das Conchas (Cabo Frio)
Praia das Conchas (Norte)
Praia das Conchas (Sul)
Praia das Conchas (Ubatuba)
Praia das Conchas (ilha de São Tomé)

Desambiguações de praias